Esistono più comuni francesi con questo nome

 Courchamps – Aisne
 Courchamps – Maine e Loira